Луј Антоан д Артуа (; дворац Версај, 6. август 1775 — Горица, 3. јун 1844) је био најстарији син Шарла X. Постао је краљ Француске и Наваре, као Луј -{XIX}-, на око 20 минута 2. августа 1830. По смрти свог оца 1836. постаје поновни претендент на престо. 

Јула 1830, у Паризу су избили нереди познати као Јулска револуција. Демонстранти су захтевали абдикацију Шарла -{X}- и његових наследника у корист Луј-Филипа. Шарл је потписао абдикацију, док је Луја наредних 20 минута његова супруга Марија-Тереза, ћерка Луја XVI и Марије Антоанете, молила да и сам не абдицира. Луј је абдицирао у корист Војводе од Бордоа. После тога напустио је земљу и никада се није вратио у Француску. У егзилу је био познат као Војвода од Марне. Умро је у Горици 1844. 

Званично га је наследио братанац Анри V.

Породично стабло

Породица

Супружник

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1775.
Умрли 1844.
Династија Бурбон
Француски краљеви
Династија Бурбон